P97 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 97, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament